K10 oder K 10 steht für:
 AMD K10, der Codename einer Generation von Mikroprozessoren von AMD
 AMD Opteron (K10), eine Familie von 64-Bit-Mikroprozessoren für Server und Workstations
 HMSAS Natal (K10), eine Fregatte der Loch-Klasse der South African Navy
 VW Typ 60 K 10, deutscher Sportwagen
 Nissan Micra K10, japanischer Pkw, siehe Nissan Micra #Micra (K10, 1982–1992)
 Faun K10, deutscher Muldenkipper
 Zindelenhöhle K10, eine Höhle in der Schweiz
 Altpreußisches Kürassierregiment K 10
 Schleicher K 10, ein Segelflugzeug und eine Entwicklungsstudie in Holzbauweise mit Stoffbespannung

K-10 steht für:
 K-10, Prototyp einer sowjetischen flugzeuggestützten Langstrecken-Anti-Schiff-Lenkwaffe, siehe K-10S

Siehe auch:
 KX

K10